Ладыгино — деревня в Опочецком районе Псковской области России. 

Входит в состав Пригородной волости.

География 
Расположена в 27 км к юго-западу от города Опочка, у реки Веть. Западнее находится деревня Карпово, восточнее — Запеклево.

Население 

Численность населения по состоянию на начало 2001 года составляла 47 житель.

История 
С 1995 до 2005 года деревня входила в состав Ладыгинской волости в качестве её административного центра. С 2006 до 2015 года деревня входила в состав ныне упразднённой Макушинской волости.

Примечания 

Населённые пункты Опочецкого района